Kanovsky ist der Familienname folgender Personen:

 Renate Kanovsky-Wintermann (* 1957), österreichische Politikerin (FPÖ)
 Tomas Kanovsky, deutscher Basketballfunktionär